Mit Unterstadtkirche werden umgangssprachlich folgende Kirchengebäude in Deutschland bezeichnet:

 St. Nikolaus (Haigerloch)
 St. Mariä Empfängnis (Kleve)
 St. Johannes der Täufer (Meersburg)

Siehe auch:
 Untere Stadtkirche, Wetzlar